Siegfried Meurer ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Meurer (Unternehmer) (1840–1926), deutscher Unternehmer
 Siegfried Meurer (Ingenieur) (1908–1997), deutscher Maschinenbauingenieur 
 Siegfried Meurer (Theologe) (1931–2001), deutscher Theologe